Jméno Zikmund může mít více významů; toto jméno nosilo v historii více osob:

 Zikmund (jméno) – rodné mužské jméno
 Zikmund (příjmení) – příjmení
 zvon Zikmund – jméno velkého zvonu ve zvonici Katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě
 Zvon Zygmunt – jméno zvonu v katedrále Sv. Václava na Wawelu v Krakově 
 Zikmund (opera) – opera Gioacchina Rossiniho z roku 1814

Známí nositelé jména:
 Svatý Zikmund († 524) – burgundský král
 Sigismund Kęstutaitis (kolem 1365–1440) –  velkokníže Litvy z dynastie Gediminovců
 Zikmund Lucemburský (1368–1437) – syn Karla IV. a jeho čtvrté manželky Alžběty Pomořanské, český král
 Zikmund Korybutovič (okolo 1400–1435) – husitský hejtman, kníže litevský a český zemský správce
 Zikmund z Vranova – husitský polní velitel
 Zikmund Habsburský ( 1427–1496) – rakouský arcivévoda, vládce Předních Rakous a Tyrolska
 Zikmund I. Starý (1467–1548) – nejmladší syn Kazimíra IV. Jagellonského a Alžběty Habsburské, polský král a litevský velkokníže
 Zikmund Hrubý z Jelení (1497–1554) – spisovatel, filolog, jeden z nejvýznamnějších českých učenců své doby
 Zikmund II. August (1520–1572) – od roku 1548 až do roku 1572 polský král a od roku 1529 velkokníže litevský
 Zikmund III. Vasa (1566–1632) – polský král, litevský velkokníže a švédský král z dynastie Vasovců
 Zikmund Báthory (1572–1613) – sedmihradský vévoda
 Zikmund František Tyrolský (1630–1665) – rakousko-tyrolský velkovévoda, druhý syn Leopolda V. z dynastie habsburské a Klaudie Medicejské 
 Zikmund Winter (1846–1912) – český spisovatel, historik a učitel
 Sigmund Freud (1856–1939) – lékař–neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy
 Miroslav Zikmund (1919–2021) – český spisovatel a cestovatel
 Miroslav Zikmund (malíř) (1931–2004) – český malíř a restaurátor